Itaya steht für:

 eine Gattung in der Familie der Palmengewächse bzw. ihre einzige Art Itaya amicorum

Itaya ist der Familienname folgender Personen:

 Itaya Hazan, Künstlername von Itaya Kashichi (1872–1963), japanischer Töpfer
 Itaya Hiromasa (1729–1797), japanischer Maler
 Hiroshi Itaya (* um 1970), japanischer Jazzmusiker
 Itaya Hirotaka (1786–1831), japanischer Maler
 Itaya Junsuke (1877–1949), japanischer Politiker und Unternehmer, Parlamentsabgeordneter